Stora Rönnkobben är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 27 kilometer öster om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 300 meter i nord-sydlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Lemland,  km väster om Stora Rönnkobben.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet